Сава́нт:
 Савант, Говинд (1935—2001) — индийский хоккеист на траве, серебряный призёр Олимпийских игр 1960 года.
 Савант, Кшама (; род. 1973) — американская социалистка индийского происхождения, активистка «Социалистической Альтернативы», член городского совета Сиэтла.
 Савант, Мэрилин вос (, род. 1946) — американская писательница, драматург и журналист.
 Синдром саванта, савантизм — проявление у человека экстраординарных способностей в одной или нескольких узких областях.

См. также 
 Саван (значения)
 Сават (значения)